Springorum ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Springorum (* 1982), deutscher Schriftsteller und Kulturjournalist
 Friedrich Springorum (1858–1938), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Friedrich Springorum (Kunsthistoriker) (1902–1971), deutscher Kunsthistoriker und Journalist
 Fritz Springorum (1886–1942), deutscher Industrieller und Politiker
 Gerd Springorum (1911–1995), deutscher Manager und Politiker (CDU), MdB
 Gustav Springorum (1862–1927), deutscher Jurist, Landrat und Regierungspräsident
 Hans-Werner Springorum (* 1944), deutscher Orthopäde
 Horst Schüler-Springorum (1928–2015), deutscher Strafrechtler
 Otto Springorum (1890–1955), deutscher Manager
 Stefanie Schüler-Springorum (* 1962), deutsche Historikerin 
 Walter Springorum (1892–1973), deutscher Verwaltungsjurist (NSDAP), Regierungspräsident von Kattowitz

Siehe auch:
 Otto Springorum (Schiff), deutsches Frachtschiff
 Kraftwerk Springorum in Bochum  
 Villa Springorum in Wuppertal